Goff
 (6740) Goff
 Ivan Goff
 Trish Goff